Excalibur - a lendária espada do rei Artur
Ou ainda:
Excalibur (filme) - produção de 1981 dirigida por John Boorman 
Excalibur Hotel and Casino 
Excalibur: A Novel of Arthur - romance de Bernard Cornwell
Excalibur (álbum) - da banda Grave Digger
Excalibur (lutador)
9499 Excalibur - asteroide